Dette er en liste over Mozambiques største byer.

Det største byområde i Mozambique er Maputo. Området har 1.810.641 indbyggere (1. januar 2005). Dermed bor omkring ti procent af landets befolkning i hovedstadsregionen.

I tabellen er byer med mere end 20.000 indbyggere taget med. Antallet ved folketællingerne 1. august 1980 og 1. august 1997 samt et beregnet folketal 1. januar 2005 er vist nedenunder. Folketallet omfatter byen uden forstæder. Tabellen er sorteret efter folketal i 2005.

Eksterne henvisninger 
Instituto Nacional de Estatistica Moçambique
Befolkningstal fra http://www.world-gazetteer.com/     
Befolkningstal fra http://www.citypopulation.de/Mocambique.html